Den første diplomat, som skulle repræsentere USA i Danmark var Henry Wheaton, der blev udpeget i 1827 som Chargé d'affaires. Derefter fulgte en række diplomater og ministre indtil 1890, hvor den første ambassadør. Ambassadøren har sit kontor på USA's ambassade i København.

Liste over USA's ambassadører i Danmark

Se også 
 Forholdet mellem USA og Danmark
 Danmarks udenrigsforhold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 USA's Ambassade i København
 United States Department of State: U.S. Relations With the Kingdom of Denmark

Ambassadører fra USA